Gsellmühle ist der Ortsname von

 Gsellmühle (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gsellmühle (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern